Борики — село, Габровська область, община Габрово, Болгарія
 Борики — присілок, Томський район, Томська область, Росія